Нингуно, СЕРЕСО има више значења:

 Нингуно, СЕРЕСО (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, СЕРЕСО (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику